Sainte Edith peut désigner plusieurs saintes chrétiennes :

 Edith  (), avec Frida et Sabine, trois filles des rois de l'Heptarchie anglo-saxonne, assassinées entre Saint-Omer et Cassel, par leurs princes éconduits ; fêtées le 8 décembre.
 Edith de Polesworth († vers 900 ou 925), ou Modwène, abbesse de Polesworth ; fêtée le 5 juillet en Occident et le 15 juillet en Orient.
 Edith de Wilton (°961 - †984), abbesse ;
 Edith Stein (°1892 - †1942), philosophe, carmélite, théologienne allemande, copatronne de l'Europe, fêtée le 9 août ; 
Et aussi :
 Edith d'Ailesbury (†107), moniale en Angleterre ; fêtée le 16 septembre.

Références